Landwehrschänke bezeichnet:

 eine ehemalige Straßenbahn-Endstelle in Hannover, siehe Geschichte der Straßenbahn in Hannover
 einen historischen Gasthof bei Göttingen, siehe Landwehrschenke